Goppelt steht für
Adolf von Goppelt (1800–1875), württembergischer Politiker 
Franz Goppelt (1897–1975), deutscher Major der NVA in der DDR 
Leonhard Goppelt (1911–1973), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
Villa Goppelt